Бауков — фамилия; имеет женскую форму Баукова.
 Бауков, Алексей Сергеевич (род. 1976) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Бауков, Леонид Иванович (1910—1986) — советский военный, государственный и политический деятель.

 Баукова, Александра Петровна (род. 1928) — флотатор, Герой Социалистического Труда.